Hardin megye (Illinois) 
 Hardin megye (Iowa) 
 Hardin megye (Kentucky) 
 Hardin megye (Ohio) 
 Hardin megye (Tennessee) 
 Hardin megye (Texas)